Johann Glocker ist der Name folgender Personen:

* Johann Glocker (Maler, vor 1637) (vor 1620–nach 1646), württembergischer Maler
 Johann Glocker (Maler, um 1690) (um 1690–1763), württembergischer Maler
 Johann Glocker (Maler, 1754) (1754–1783), württembergischer Maler 
 Johann Carl Eberhard Glocker (1756–1785), württembergischer Maler 
 Johann Friedrich Glocker (1718–1780), württembergischer Maler